Bexiga - órgão

Localidades
Bexiga (São Paulo) - grafia alternativa para o bairro do Bixiga
Ilha da Bexiga

Outros
Varíola - apelidada no passado de "bexiga"
Balão (bexiga inflável)
Bexiga natatória - órgão de peixes ósseos

Desambiguação